Hirscheggeralpe steht für:
 Pack- und Stubalpe, eine Gebirgsgruppe der Lavanttaler Alpen bzw. des Steirischen Randgebirges
 Hirschegger Alm, speziell deren Südteil